Denumirea de Malina se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Malina, un sat în comuna Sredeț, regiunea Burgas;
 Malina, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici.
 Malina (cântăreață), cântăreață bulgară